Osoby
 Grzegorz Turnau – polski kompozytor
 Jan Turnau – polski pisarz
 Jerzy Turnau – ziemianin, założyciel Wyższych Kursów Ziemiańskich 
 Józef Turnau – generał
 Stefan Turnau – dydaktyk matematyki, doktor habilitowany

 Lokalizacje
 Turnau – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag
 Turnov – miasto w Czechach

 Inne
 Turnau w Trójce – album Grzegorza Turnaua

Zobacz też 
 Thurnau